test suite (englisch „Testsammlung“, aus französisch suite Folge, Verkettung) bezeichnet
 
 eine organisierte Sammlung von Werkzeugen zum Testen technischer Apparate und Vorgänge

testsuite ist der Name:
 Altona Testsuite, Anwendungspaket zum Testen von Digital-Proof-System auf PDF/X-3 Unterstützung
 BMW Test Suite 3.0, Greenhouse Publishing
 testsuite (Webapplikation), Webanwendung zum Erstellen und Bewerten von Leistungsnachweisen